W Polsce 
 Grabice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Grabice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz 
 Grabice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów
 Grabice – gromada